Dunn House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dunn House (Hampton, Arkansas), NRHP-ID 76000391
 Dunn House (Greenwood, Louisiana), NRHP-ID 98001423